Фриз — многозначный термин, немецкая фамилия (), а также значения, выведенные от  — замораживаться, зависать, замирать.

Декоративные элементы 
 Фриз — декоративный элемент в виде горизонтальной полосы или ленты, обрамляющей или увенчивающей ту или иную часть архитектурного сооружения.
 Фриз — декоративный орнамент в виде горизонтальной полосы, окаймляющий верхнюю часть стены, паркетные или плиточные полы, ковры, кромку мебели и т. п.
 Фриз — выступ по верхней или нижней части столярного изделия.
 Фриз — украшение на артиллерийском орудии.

Другие значения 
 Фриз — порода упряжной лошади, выведенная во Фрисландии.
 Фриз — грубая толстая шерстяная ткань с ворсом, применявшаяся для пошива фризовых шинелей и другой верхней одежды.
 Фриз — зависание изображения на экране компьютера, связанное с нехваткой системных ресурсов (прежде всего, оперативной или видеопамяти).
 Фриз — фиксация позы в брейк-дансе, чаще — в виде стойки на руках, голове, плече и др.
 Фриз — постановочный бросок в кёрлинге, при котором свой камень ставится вплотную к камню соперника.
 Мистер Фриз — персонаж вселенной DC Comics.

Фамилия 

 Фриз, Бренда (род. 1970) — бывшая американская баскетболистка. В настоящее время является главный тренером в NCAA.
 Фриз, Грегори Ли (род. 1945) — американский историк, русист, специалист в области истории Русской церкви.
 Фриз, Джейсон (род. 1975) — американский рок-музыкант.
 Фриз, Джош (род. 1972) — американский сессионный барабанщик и композитор.
 Фриз, Дэвид (род. 1983) — американский бейсболист.
 Фриз, Ирина Васильевна (род. 1974) — украинский политический деятель, бывший пресс-секретарь Петра Порошенко.
 Фриз, Чарлз Карпентер (1887—1967) — американский лингвист.
 Фриз, Якоб Фридрих (1773—1843) — немецкий философ.
 Фриз, Яков Яковлевич (1749—1801) — русский писатель, штаб-лекарь, член-корреспондент Императорской академии наук, .

Этноним 
  () — древнегерманское племя.
 Фризы (, ) — народность в Германии и Нидерландах.

См. также 
 
  ()

Примечания